Верна́дская — русская фамилия, женская форма фамилии Вернадский.

Известные носители: Вернадская, Анна Петровна (1837—1898) — музыкальный педагог, вторая жена Ивана Вернадского.
 Вернадская, Вероника Владимировна (род. 1995) — российская актриса.
 Вернадская, Мария Николаевна (1831—1860) — публицист, первая жена Ивана Вернадского.
 Вернадская, Нина Владимировна (1898—1986) — врач-психиатр, дочь Владимира Вернадского.